Con il nome di San Marcelliano si indicano:

Santi e Beati 

San Marcelliano (†286), subì il martirio a Roma insieme al fratello San Marco, festeggiato il 18 giugno. 
San Marcelliano, martire in Francia, ricordato il 29 giugno. 
San Marcelliano, martire in Toscana con Secondiano e Veriano, protettori di Tuscania, ricordati il 9 agosto.